Suppiluliuma es el nombre de dos reyes hititas:

 Suppiluliuma I (1344-1322a.C.): El más famoso y exitoso de los reyes hititas. Gobernó durante el imperio nuevo.
 Suppiluliuma II (1207a.C.): Último rey hitita. Se desconoce la fecha de su caída y muerte.

Referencias

Enlaces externos